Уэстфилд () — англоязычный топоним.


Населённые пункты США 
 Уэстфилд — городок в Айове.
 Уэстфилд — городок в Вермонте.
 Уэстфилд — деревня в Висконсине.
 Уэстфилд — городок в Иллинойсе.
 Уэстфилд — город в Индиане.
 Уэстфилд — город в Массачусетсе.
 Уэстфилд — тауншип в Миннесоте.
 Уэстфилд — городок в Мэне.
 Уэстфилд — город в Нью-Джерси.
 Уэстфилд — городок в Нью-Йорке.
 Уэстфилд — деревня в составе одноимённого города.
 Уэстфилд — боро в Пенсильвании.
 Уэстфилд — тауншип в Пенсильвании.

Населённые пункты Великобритании 
  — деревня в Восточном Суссексе.
  — посёлок в Сомерсете.
  — деревня в Суррее.

Шотландия
  — деревня в Западном Лотиане.

Прочие топонимы 
  — река в Массачусетсе, США.

См. также 
  — деревня в Огайо, США.
  — городок в Нью-Брансуике, Канада.
  (Уэстфилд, Массачусетс, США).
 Westfield Group — австралийская компания.
  — торговый центр в Лондоне.
  — торговый центр в Лондоне.
  — британская автомобилестроительная компания.